Alfred Brendel (* 1931, Vízmberk), un pianista austríac
 Wolfgang Brendel (* 1947, Munic), un baríton alemany